Стилианидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стилианидис, Христос (род. 1958) — кипрский политик, член партии Демократическое объединение, европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам в Комиссии Юнкера.
 Стилианидис, Эврипидис (род. 1966) — греческий политик, министр внутренних дел Греции с 2012 по 2013.